Filmművészet
LOL (LOL), Lisa Azuelos rendezte amerikai romantikus vígjáték (2012)
Informatika
LOL, internetes szleng kifejezés
LoL, League of Legends
Zene
LOL, Basshunter-album